Robert Kerr puede referirse a:

 Robert Kerr (1755-1813), naturalista escocés;
 Robert Kerr (1882-1963), atleta canadiense - campeón olímpico en Londres 1908.